Влади́мир Его́рович Во́лков () — советский и российский . Заслуженный деятель науки Российской Федерации. Доктор медицинских наук (1970), профессор (1976).

Депутат Совета Союза Верховного Совета СССР 10-11 созывов (1979—1989) от Чувашской АССР.

Биография 
В 1958 году окончил лечебный факультет Казанского медицинского института. Работал хирургом 5-й городской больницы Казани (1958—1960), аспирант кафедры хирургии и неотложной хирургии Казанского государственного института усовершенствования врачей (1961—1963), ассистент этой же кафедры (1963—1971). С 1971 года — зав. курсами госпитальной хирургии, с 1972 — зав. кафедрой госпитальной хирургии, одновременно в 1985—1995 — декан, в 1995—2001 — директор медицинского института Чувашского государственного университета. В 1970 году защитил докторскую диссертацию на тему «Влияние гормонов коры надпочечников на лимфоциркуляцию (клинико-экспериментальное исследование)». Автор более 500 научных работ, в том числе 11 монографий.

Участие в профессиональных сообществах 
 Академик Национальной академии наук и искусств Чувашии,
 действительный член Научного совета по хирургии при Президиуме АМН РФ.

Награды 
 Заслуженный деятель науки Чувашской АССР (1977).
 Заслуженный деятель науки Российской Федерации (1994).
 Медаль ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой».
 Почётный гражданин города Чебоксары.

Избранные труды 
 Хирургический стресс и его осложнения. — Чебоксары, 1976.
 Острая тампонада сердца. — М., 1987. — (в соавт.).
 Острый панкреатит. — Чебоксары, 1993.
 Болезни оперированного желудка.
 Неотложная хирургическая гастроэнтерология.
 Острый аппендицит.
 Диагностика и лечение перитонита.
 Диагностика и лечение послеоперационного эзофагита.
 Острая надпочечниковая недостаточность у хирургических больных.
 Хирургический стресс и его осложнения.

Примечания

Литература 
 Волков Владимир Егорович // Кто есть кто : ученые Чувашского государственного университета имени И. Н. Ульянова. — Чебоксары, 2002. — С. 51.
 Григорьев Н. Г. Волков Владимир Егорович // Чувашская энциклопедия. — Чебоксары, 2006. — Т. 1 : А-Е. — С. 345.
 Григорьев Н. Г. Доктор Владимир Волков // Григорьев Н. Г. Со скальпелем в руке в борьбе за жизнь. — Чебоксары, 2002. — С. 53-59.

Ссылки 
 75 лет В. Е. Волкову 
 Биография на сайте Национальной библиотеки Чувашской Республики 
 Биография в Чувашской энциклопедии 
 

Выпускники Казанского медицинского университета
Депутаты Совета Союза от округов РСФСР
Депутаты Совета Союза 11-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 10-го созыва
Заслуженные деятели науки Чувашской АССР